Plusieurs nobles et souverains portent le nom de François III :

Empereurs 

  François III (1708-1765) duc de Lorraine et de duc de Bar (1729–1737), élu empereur germanique en 1745;

Princes, ducs, comtes 

 François III, dauphin de France, couronné duc de Bretagne à Rennes en 1532 ;
 François III (1533–1550), duc de Mantoue de 1540 à 1550 ;
 François III d'Orléans (1570-1631), duc de Fronsac
 François III de Rethel (1607-1622), héritier du duché de Nevers, appelé le duc de Rethel, mort sans avoir hérité
 François III (1698–1780), duc de Modène en 1737.

Ecclésiastiques 

Homonymie dynastique